Тантал — син Зевса й німфи Плуто, лідійський або фригійський цар.
 Тантал — хімічний елемент.
 2102 Тантал — астероїд.